David Malone (ur. 1964) – irlandzki strzelec, olimpijczyk z Sydney
 David Malone (ur. 1977) – irlandzki pływak niepełnosprawny, uczestnik igrzysk paraolimpijskich
 David M. Malone (ur. 1954) – kanadyjski naukowiec, dyplomata, prezes Międzynarodowej Akademii Pokoju (1998-2004)